Кубок Бразилії з футболу 2019 — 31-й розіграш кубкового футбольного турніру у Бразилії. Титул володаря кубка вперше здобув Атлетіку Паранаенсі.

Календар

Перший раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|6 лютого 2019

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|7 лютого 2019

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|8 лютого 2019

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|13 лютого 2019

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|14 лютого 2019

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|15 лютого 2019

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|4 квітня 2019

|}

Другий раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|20 лютого 2019

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 лютого 2019

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|22 лютого 2019

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 лютого 2019

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|28 лютого 2019

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|1 березня 2019

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|7 березня 2019

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|8 березня 2019

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|11 квітня 2019

|}

Третій раунд 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|14 березня/4 квітня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|15 березня/11 квітня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|28 березня/11 квітня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|3/10 квітня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|4/11 квітня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|4/11 квітня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|5/12 квітня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|17/20 квітня 2019

|}

Четвертий раунд 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|18/25 квітня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|18/26 квітня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|19/26 квітня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|25 квітня/8 травня 2019

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|16 травня/5 червня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|16 травня/6 червня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|16 травня/7 червня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|17 травня/6 червня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|23/30 травня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|23/31 травня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|24/30 травня 2019

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|11/18 липня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|12/18 липня 2019

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|8 серпня/5 вересня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|15 серпня/5 вересня 2019

|}

Фінал 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|12/19 вересня 2019

|}

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Кубок Бразилії на soccerway 

2019
Бразилія
2019 у бразильському спорті